Az  agent provocateur francia nyelvű kifejezés, (többes száma: agents provocateurs) jelentései: provokátor, besúgó, uszító beépített ügynök. A szövegkörnyezettől függő egyéb jelentései:

 Agent Provocateur, az amerikai-brit  Foreigner együttes albuma;
 Agent Provocateur,  brit együttes
 Agent Provocateur,  brit fehérneműcég;
 Agent Provocateur, a Grand Theft Auto: Vice City Stories nevű videójáték egyik szereplője

Jegyzetek